Этолин — фамилия; имеет женскую форму Этолина.
 Этолин, Адольф Карлович (1799—1876) — русский исследователь, управляющий Русско-американской компании, контр-адмирал Российского Императорского флота.
 Этолин, Александр Адольфович (1841—1901) — русский офицер Российского императорского флота, участник экспедиции русского флота к берегам Северной Америки, исследователь.

Топонимы 
 Этолин — остров в составе архипелага Александра, вблизи юго-восточного побережья штата Аляска, США.